Йохан Гуннар Андерссон (; 3 июля 1874, Нерке — 29 октября 1960, Стокгольм) — шведский , , , , полярный исследователь и китаевед, профессор, доктор наук (1901). Член Шведской королевской академии наук.

Биография 

Сын фермера. После изучения географии и геологии в Упсальском университете и исследований в полярных регионах занимал должность директора Национальной геологической службы Швеции.

Интересовался Силурийским периодом, что привело его к исследованиям фосфоритных пород в силурийской формации.

В 1898 году принял участие в полярной экспедиции Альфреда Натхорста на о. Шпицберген.
Через год по инициативе Наторста возглавил экспедицию на о. Медвежий для продолжения геологических исследований, где провёл первую комплексную геологическую съёмку острова.

Участвовал в Шведской антарктической экспедиции 1901—1903 годов под руководством
Отто Норденшельда и Карла Антона Ларсена на судне «Антарктик».

Вёл работы на Фолклендских островах и о. Медвежий (Норвегия), где впервые ввёл термин солифлюкция.

Пионер в изучении доисторического Китая, за что получил прозвище «Кина-Гуннар». Был первым, кто обнаружил свидетельство неолитической культуры в Китае и начал работы в 1926 г. в пещере Чжоукоудянь, что привело к открытию синантропа («пекинского человека»).

После 11 лет пребывания в Китае Андерссон вернулся в Швецию, где в 1925 году стал профессором геологии. В 1926 году на основе коллекции артефактов, привезённых из Китая, основал в Стокгольме Музей Восточной Азии, директором которого был до 1938 года.

В 1929 году стал профессором восточноазиатской археологии] и основал «Бюллетень Музея дальневосточных древностей», в котором часто публиковался сам. Его также называли «первым археологом Китая».

Избранные публикации 

 Ueber das Alter der Isochilina canaliculata-Fauna, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1893
 Ueber Blöcke aus dem jiingeren Untersilur auf der Insel Öland vorkommend, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1893
 Om öländska raukar, 1895
 Mellan haf och dyner, 1895
 Über cambrische und silurische phosphoritführende Gesteine aus Schweden, 1896
 Till frågan om de baltiska postarkaiska eruptivens ålder, 1896
 Om fosforitbildning och fosforitförande sediment, 1897
 Från Dagas färd, 1898
 Sur la teneur en fluor des phosphorites suédoises, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1898
 Den svenska expeditionen till Beeren Eiland sommaren 1899, 1900
 Über die Stratigraphie und Tektonik der Bären Insel, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1899 (1901)
 Några drag af Beeren Eilands kolonisationshistoria, 1901
 Nyare litteratur om Beeren Eilands geologi, 1901
 Ett bidrag till Östersjöns djurgeografi, 1901
 Antarctics vinterexpedition till Sydgeorgien. Rapport från sv. sydpolarexpeditionen, 1902
 Antarctic-expeditionens arbeten på Falklandsöarne och i Eldslandet 1902. Rapport från sv. sydpolarexpeditionen, 1902
 De vetenskapliga arbetena ombord på Antarctic sommaren 1902–03 och slädfärden till Snow Hill 1903, 1904
 Antarctics färder till Syd-Georgien, Falklandsöarna och Eldslandet samt öfvervintringen i Hoppets vik, 1904
 On the geology of Graham Land, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1904–1905
 Solifluction, a Component of Subaërial Denudation, The Journal of Geology, 1906
 Geological fragments from Tierra del Fuego, Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, 1906–1907
 Contributions to the geology of the Falkland Islands, 1907
 Några ord om Sveriges geologiska undersöknings organisation och framtida ställning, 1907
 Sveriges geologiska undersökning och tillgodoseendet af den praktiska geologiens kraf, 1907
 Jordskalf i Sverige 1904–06 af E. Svedmark, 1908
 Preliminärt program för Geol. föreningens majsammankomst i Örebro [1909], 1909
 Exkursionen i västra Närke och till Lokadalen d. 14–16 maj [1909], 1909
 The age of the brachiopod yielding beds of Cockburn Island, 1910
 The Iron-Ore Resources of the World, 1910 (red. raportu)
 Professor J.G. Anderssons forskningar i Kina, Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 1919
 Dragon-hunting in China, Shanghai, 1919
 Preliminary description of a bone deposit at Chow-kou-tian in Fang-shan-hsien, Chili Province, Geografiska Annaler, 1919
 Redogörelse för arbetena för Kina-fonden under 1919, 1919
 Redogörelse för arbetena för Kina-fonden under 1920 samt ett memorandum, 1920
 Stone Implements of Neolithic type in China, China Medical Journal, 1920
 Allmän plan för naturvetenskapliga insamlingar i Kina, 1920
 The National Geological Survey of China, Geografiska Annaler, 1921
 Current Palaeontological Research in China, Bulletin of the American Museum of Natural History, 1922
 Professor J. G. Anderssons vetenskapliga arbeten i Kina. En översiktlig redogörelse, 1922 (razem z T. G. Halle, E. Lönnbergiem i C. Wimanem)
 Några drag av Kinas forngeografi, 1923
 An Early Chinese Culture, Bulletin of the Geological Survey of China, 1923
 The cave-deposit at Sha Kuo T’un in Fengtien, Palaeontologia Sinica, 1923
 On the occurrence of fossil remains of Struthionidae in China, [w:] Essays on the cenozoic of northern China, With 3 maps, 9 heliotype plates and 42 text-figures, Memoirs of the Geological Survey of China, 1923
 Beasts of the Dragon Mines, The China Journal of Science & Arts, 1923
 A Prehistoric Village in Honan, The China Journal of Science & Arts, 1923
 Arkeologiska fynd i provinsen Kansu, 1924
 Arkeologiska studier i Kina, 1924
 Report on the Chang Chiu coal field in Shantung, The Bulletin of the Geological Survey of China, 1924
 Preliminary Report on Archaeological Research in Kansu, Memoirs of the Geological Survey of China, 1925
 Kinas klimatväxlingar i tertiär och kvartär tid, 1925
 Draken och de främmande djävlarna, 1926 (wyd. niem. Der Drache und die fremden Teufel, 1927; wyd. ang. The dragon and the foreign devils, 1928)
 Hominid-fyndet vid Peking, 1928
 Otto Nordenskjölds forskningsfärder, 1928
 The Highway of Europe and Asia, Journal of the Central Asian Society, 1929
 Peking: Den detroniserade kejsarstaden, Magasin för Geografi och Resor, 1929
 Prähistorische Kulturbeziehungen zwischen Nord China und dem äheren Orient, Ostasiatische Zeitschrift, 1929
 The Origin and the Aims of the Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1929
 Symbolism in the Prehistoric Painted Ceramics of China, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1929
 Der Weg über die Steppen, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1929
 Chou Chao-hsiang: Pottery of the Chou Dynasty, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1929
 Vegaminnet, Högtidstal vid Svenska Sällskapets för antropologi och geografi sammankomst den 24 april 1930..., 1930
 The Tenth Anniversary of the Swedish China Research Committee and the Karlbeck Exhibition, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1930
 Oscar Björck in memoriam, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1930
 Risebergaboken, 1931
 The highway of Eurasia, The American-Scandinavian Review, 1931
 Saxon och Närke, 1931
 Arbetsmetoder vid utgrävning av förhistoriska fyndplatser i Kina, Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf, 1932
 Hunting magic in the animal style, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1932
 Kulturen är äldre än människan, Ord och Bild, 1932
 Den gula jordens barn: studier över det förhistoriska Kina, 1932 (wyd. ang. Children of the Yellow Earth: Studies in Prehistoric China, 1934)
 Den stora färden, Ord och Bild, 1932
 Kineser och Pingviner, 1933
 Sven Hedin’s groote expeditie naar Midden-Azie en China, 1932
 Civilization is older than man, Forum, 1933
 Kineser och pingviner: en naturforskares minnen från jordens alla horn, 1933
 Ur fru Annas minnesbok, 1934
 The goldsmith in ancient China, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1935
 Selected Ordos bronzes, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1935
 Vad fann Sven Hedin?, Ord och Bild, 1936
 Närke, [w:] „Sverige. De svenska landskapen skildrade i ord av svenska författare och i bilder av Eigil Schwab”, 1936
 Under brinnande krig, 1936
 China Fights for the World, 1938/1939
 Topographical and archaeological studies in the Far East, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1939
 Krigsfaran, 1939
 Chiang Kai-shek och kinesernas frihetskrig, Ord och Bild, 1939
 Some fossil mammal localities in Northern China, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1942
 Researches into the Prehistory of the Chinese, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, 1943
 Olösta gåtor, 1949
 Tam och vild skönhet i Kina, 1950
 Strövtåg i tid och rum, 1958
 Kina genom tidsåldrarna, 1959
 Dans le sillage des sinanthropes: lettres inédites de Pierre Teilhard de Chardin et Johan Gunnar Andersson 1926-1934, 1971

Примечания

Литература

Ссылки 
 Johan Gunnar Andersson

доктора наук
Синологи Швеции
Члены Шведской королевской академии наук
Исследователи Арктики
Исследователи Антарктики
Выпускники Уппсальского университета